Miljan ist der Familienname folgender Personen:

 John Miljan (1892–1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Josyf Miljan (* 1956), ukrainischer griechisch-katholischer Weihbischof

Siehe auch:
 Milan